Garden Party (deutsch „Gartenfest“) steht für:

 Garden Party (Album), Musikalbum von Rick Nelson And The Stone Canyon Band aus dem Jahr 1972
 Garden Party (Film), US-amerikanischer Film von Jason Freeland aus dem Jahr 2008
 Garden Party (Kurzfilm), französischer computeranimierter Kurz-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2016
 Garden Party (Marillion-Lied), Lied der Band Marillion aus dem Jahr 1983
 Garden Party (Mezzoforte-Lied), Lied der Band Mezzoforte aus dem Jahr 1983
 Garden Party (Rick-Nelson-Lied), Lied von Rick Nelson aus dem Jahr 1972
 Garden Party (Rose), Rosensorte
 The Garden Party, Originaltitel von Das Gartenfest, Kurzgeschichte von Katherine Mansfield aus dem Jahr 1922